Ross Ford est le nom des personnes suivantes :
 Ross Ford (1923–1988), un acteur américain ;
 Ross Ford (né en 1984), un joueur de rugby à XV international écossais.

Voir aussi